Кандаурово — название населённых пунктов:

Россия 
 Кандаурово — село в Губкинском городском округе Белгородской области.
 Кандаурово — село в Пучежском районе Ивановской области.
 Кандаурово — село в Колыванском районе Новосибирской области.

Украина 
 Кандаурово — село в Кропивницком районе Кировоградской области.